Lauf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Lauf an der Pegnitz, distriktshuvudort, Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken, 
 Lauf, Baden-Württemberg – kommun i Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Freiburg Region,